Carlo Cokxxx Nutten II bezeichnet:

 Carlo Cokxxx Nutten II (2005), ein Album von Bushido und Baba Saad
 Carlo Cokxxx Nutten 2 (2009), ein Album von Bushido und Fler